

Шубар — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Шубар — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Див. також 
 Чубар
 Шубарагаш
 Шубарсу
 Шубартубек